Rina kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Reyna, ort, Astara,

Italien 

 Rina (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Rina (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar